ZE steht als Abkürzung für:
 die postcode area Shetland
 Zahnersatz
 Provinz Zeeland, Provinz der Niederlande
 Zentraleinheit, Teil eines Computersystems
 Zusatzentgelt im deutschen Krankenwesen

ZE als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:
 Landkreis Anhalt-Bitterfeld, Deutschland
 Tromsø, Norwegen
 Bezirk Zell am See, Österreich

Že steht für:
 Že, persischer Buchstabe

Žê steht für:
 Buchstabe des armenischen Alphabets, siehe Ժ

Zè steht für:
 Zè, Stadt, Arrondissement und Kommune in Antlantique, Benin

Ze oder Zé ist der Familienname folgender Personen:
 Albert Meyong Zé (* 1980), kamerunischer Fußballspieler
 Didier Lamkel Zé (* 1996), kamerunischer Fußballspieler
 Raphaël Marie Ze (1932–2011), kamerunischer Geistlicher, Bischof von Sangmélima
 Tom Zé (* 1936), brasilianischer Musiker
 Ze Rong (161–197), chinesischer General

Abkürzung